Дублянский спиртовой завод — предприятие пищевой промышленности в посёлке Дублянка Краснокутского района Харьковской области Украины.

История 
Небольшой винокуренный завод в Харьковской губернии Российской империи был построен ещё до Февральской революции 1917 года. После окончания гражданской войны винокуренный завод был национализирован, восстановлен и возобновил работу как спиртзавод.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 гг. село находилось под немецкой оккупацией. В дальнейшем, спиртзавод был восстановлен и возобновил работу. После войны он был реконструирован.

После провозглашения независимости Украины завод перешёл в ведение государственного комитета пищевой промышленности Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла завод в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в июне 1996 года государственного концерна спиртовой и ликёро-водочной промышленности «Укрспирт», завод был передан в ведение концерна «Укрспирт».

В январе 2000 года Кабинет министров Украины разрешил заводу производство компонентов для моторного топлива, в июле 2000 года была утверждена государственная программа «Этанол», предусматривавшая расширения использования этилового спирта в качестве энергоносителя, и Дублянский спиртзавод (вместе с другими государственными спиртзаводами) был включён в перечень исполнителей этой программы.

Начавшийся в 2008 году экономический кризис осложнил положение предприятия, в июле 2009 года завод остановил работу.

В мае 2010 года хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве спиртзавода, в сентябре 2011 года он был признан банкротом.

Процедура банкротства предприятия была начата 21 апреля 2012 года.

Деятельность 
Предприятие производило питьевой и технический этиловый спирт, а также водку.

Примечания 

Предприятия Харьковской области
Предприятия спиртовой промышленности Российской империи
Предприятия спиртовой промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Украины